Pernelle est un prénom féminin, variante de Pétronille, notamment porté par :
 Pernelle Carron (née en 1986), une danseuse sur glace française ;
 Pernelle Flamel (1320-1397), la femme du célèbre alchimiste Nicolas Flamel.

Voir aussi 
 La Pernelle, commune française.
 Rue Pernelle.

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français